Justingen steht für:
 Justingen (Schelklingen), Ortsteil der Stadt Schelklingen
 Schloss Justingen in Schelklingen
 Justingen (Adelsgeschlecht)
 Herrschaft Justingen

Justingen ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm von Justingen, Reichs- beziehungsweise Hofmarschall, erwähnt 1207–44